When I'm Gone pode referir-se a:

Música 
"When I'm Gone" (canção de Eminem);
"When I'm Gone" (canção de 3 Doors Down);
"When I'm Gone" (canção de Simple Plan);
"When I'm Gone" (canção de Motown) canção gravada por Brenda Holloway e Mary Wells;
"When I'm Gone", canção de Phil Ochs do álbum ao vivo Phil Ochs in Concert;
"When I'm Gone", canção de The Click Five do álbum de estúdio Modern Minds and Pastimes.

Desambiguação